El término junco puede referirse a:
 Plantas:
 Junco (Juncus), género de plantas palustres de la familia de las Juncáceas;
 El nombre común de plantas del género Scirpus, sobre todo S. holoschoenus;
 El nombre común de plantas del género Typha, sobre todo T. angustifolia y T. latifolia;
 Disocactus flagelliformis, especie de cactus;
 Disocactus martianus, otra especie de cactus;
 El nombre común de otras muchas plantas.
Animales:
 Junco, un género de aves llamadas comúnmente juncos.
 Embarcaciones:
 Junco, tipo de embarcación a vela propia de Asia;
 Lugares:
 Junco, parroquia del concejo asturiano de Ribadesella, España;
Personas:
 Ricardo Gabarre, cantante español conocido por su nombre artístico de Junco.